Джеймс Фрэйзер-младший (; ,  — , ) — американский дирижёр и композитор, один из первых темнокожих дирижёров с международной репутацией.

Сын мусорщика. Начал заниматься музыкой в пятилетнем возрасте, с 11 лет играл на органе в местной методистской церкви. Окончив Детройтскую консерваторию, некоторое время был музыкальным руководителем более крупной церкви, затем поступил в Университет Уэйна, где в качестве первой специальности изучал химию. В дальнейшем учился дирижированию в Мичиганском университете у известного педагога Элизабет Грин и был вторым дирижёром университетского оркестра; в 1971 г. защитил магистерскую диссертацию по музыке, посвящённую фортепианным произведениям Клода Дебюсси и Мориса Равеля.

В 24-летнем возрасте впервые выступил с Детройтским симфоническим оркестром. Уже в 1968 году стал героем документального фильма «Веха ре минор» (). В 1969 году выиграл в Италии конкурс дирижёров имени Гвидо Кантелли. В ноябре 1971 г. гастролировал в СССР, выступив с Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии (первый темнокожий дирижёр за пультом этого коллектива). В 1974 г. был приглашён и раньше протежировавшим ему Юджином Орманди на должность ассистента в Филадельфийском оркестре.

В 1978 г. основал в Филадельфии Национальный афроамериканский филармонический оркестр (), полностью состоявший из чернокожих музыкантов. В 1979 г. вместе с камерным составом оркестра аккомпанировал концертам Стиви Уандера. В 1981—1982 гг. работал в Колумбии с Филармоническим оркестром Боготы.

Автор «Реквиема Мартину Лютеру Кингу» (; 1969) для солистов, хора и оркестра и мюзикла «Двенадцатая улица» (; 1974) на сюжет о расовых волнениях в Детройте в 1967 году.

Примечания

Литература 
 A New Breed Maestro // Ebony, May 1972, pp. 141—149.
 D. Antoinette Handy. Black Conductors. — Scarecrow Press, 1995. — P. 174—183.

Дирижёры США
Академические музыканты США